Apama ou Apamé est le nom de plusieurs princesses de l'époque hellénistique :
 , épouse de , son nom a été donné à six villes appelées Apamée.
 Apama, fille de Séleucos et de la précédente.
 Apama, fille d'Antiochos II.
 , fille d’ et de , épouse de Magas de Cyrène.
 , fille de  et de , épouse de  de Bithynie.
 , fille de  et d’une femme inconnue, demi-sœur de Persée et épouse de  de Bithynie.
 Apama, fille de la précédente et de , épouse de Diegylis roi des Thraces
 Apama, fille d'Alexandre de Mégalopolis, épouse d'Amynandros roi d'Athamanie